Boulengers Gebirgswassernatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Wassernattern (Natricinae), Gattung Hebius):

 Hebius clerki (Wall, 1925)
 Hebius parallelum (Boulenger, 1890)